Pelligra ist der Familienname folgender Personen:
 Biagio Pelligra (* 1937), italienischer Schauspieler
 Salvatore Pelligra (1891–1943), italienischer General